Флип (от  — «щелчок»):
 Флип — прыжок в фигурном катании. Выполняется с хода назад с внутреннего ребра левой ноги, удар зубцом правой ноги с приземлением на правую ногу на ход назад-наружу.
 Флип — семейство коктейлей, изготовляющихся с использованием взбитого яйца и крепкого алкогольного напитка.
 «Флип» — дебютный документальный фильм режиссера Гелесхана Батырханова.

См. также 
 Суперфлип